Народи банту — загальна назва для понад чотирьохсот етнічних груп, що проживають на всій території Африки на південь від Сахари.
 Мови банту — група бантоїдних мов бенуе-конголезької мовної підсім'ї.